SIMAZ — российский производитель автобусов одноименной марки на шасси японской компании Isuzu, расположенный в Ульяновске. Начал работу в 2018 году на базе мощностей ликвидированного BAW-RUS Motor Corporation.

Название предприятия является сокращением от «Симбирский Автомобильный Завод».

BAW-RUS Motor Corporation 

BAW-RUS Motor Corporation — российско-китайская компания, занимавшаяся сборкой малотоннажных грузовиков и автобусов BAW на территории Ульяновского завода тяжёлых и уникальных станков (УЗТС).

Проектная мощность предприятия — 25 тысяч автомобилей в год при двухсменной работе в 2016 году.

История 
 июнь 2004 года — подписание протокола о намерениях между АМС-ГРУПП и корпорацией BAIC.
 март 2006 года — создание ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн» как дистрибьютора автомобилей марки BAW.
 октябрь 2006 года — начаты продажи легко- и среднетоннажных грузовых автомобилей BAW Fenix.
 март 2007 года — соглашение об организации сборочного производства автомобилей марки BAW на территории г. Ульяновска.
 В 2008 году была приобретена производственная площадка на территории Ульяновского завода тяжёлых и уникальных станков. К середине 2009 года подготовлены три цеха для монтирования современной конвейерной линии сборки, сформирована инфраструктура и логистическая сеть.
 февраль 2009 года — на грузовики BAW 2009 года выпуска получен российский VIN-номер.
 2010 год — запуск сборочного производства по SKD-технологии.
 июль-август 2010 года — начато производство легкотоннажных грузовиков BAW 33463 Tonik и автобусов BAW 2245 Street.
 июль 2011 года — подписано соглашение между китайской корпорацией BAIEC (входящий в холдинг BAIC) и ульяновской компанией «АМС-Авто» о создании совместного предприятия по полномасштабному производству коммерческих автомобилей в Ульяновске на базе ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн».
 2012 год — Строительство и запуск собственной линии окраски кабин и кузовов, начало производства автомобилей BAW по полному циклу.
 2013 год — Запуск в производство автобуса собственной разработки междугороднего класса BAW Express.
 2014 год — Разработка, проектирование и испытание газового грузовика BAW 33462 −102 грузоподъемностью 1700 кг.
 2015 год — Запуск в производство перспективного газового грузовика с российским двигателем ЗМЗ, а также производство би-топливной версии городского автобуса.
 2016 — Две компании, ООО «Техномир» (Ульяновск) и ООО «Автосистема» (Московская область, Дзержинский), 24 июня подали заявление о признании компании банкротом. Этому предшествовало обвальное падение продаж в 2015 году. За первое полугодие 2016 года было продано только 100 грузовиков. Также были сделаны два автобуса, которые не нашли покупателей.
 2017 — 4 апреля арбитражным судом была введена процедура наблюдения.

Модельный ряд 
 BAW Fenix
 BAW Tonik
 BAW Street

СИМАЗ 

10 июля 2017 года на выставке Иннопром в Екатеринбурге было подписано соглашение между правительством Ульяновской области, японской компанией Isuzu, которая уже имеет в Ульяновске свой завод; и ульяновской фирмой СИМАЗ. Оно предполагает начало производства в Ульяновске автобусов на шасси Isuzu. Производство началось в январе 2018 года на площадях бывшего завода БАУ-Рус.

Модельный ряд 

 SIMAZ 2258-30
 SIMAZ 2258-526
 SIMAZ 2258-538
 SIMAZ 2258-539
 SIMAZ 2258-542
 SIMAZ 2258-554
 SIMAZ 2258-558

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт BAW-Rus
 Официальный сайт ООО «СИМАЗ»
 Китайцы докатились до Ульяновска

Предприятия Ульяновска
Автомобилестроительные предприятия России
Автомобилестроительные компании России
Производители автобусов России
Производители грузовых автомобилей России
Isuzu